Сакараму, స — са, буква алфавита телугу,  обозначает  глухой альвеолярный сибилянт /s/.

Са гунинтам: స, సా, సి, సీ, సు, సూ, సె, సే, సై, సొ, సో, సౌ.

Подписная «са» называется саватту.

Литература
 

Буквы телугу